Muhammad Ali, príncipe del Sa'id ( [mæˈħæm.mæd ˈʕæli] ; nacido el 5 de febrero de 1979) es el heredero aparente de los tronos difuntos de Egipto y Sudán, como el hijo mayor del ex rey, Fuad II.

Biografía 
Muhammad Ali nació el 5 de febrero de 1979 en El Cairo, Egipto. Es el hijo mayor de Fuad II, quien fue depuesto cuando aún era un bebé y se crio en el exilio, y su ex esposa (de soltera Dominique-France Loeb-Picard). Muhammad Ali también es nieto del rey Farouk y la reina Narriman.

A petición de su padre, Fuad II, recibió un permiso especial del presidente Anwar Sadat para que su madre, Fadila, diera a luz en Egipto. Como resultado, Muhammad Ali se convirtió en el primer miembro de la rama directa de la Familia Real de Egipto en regresar al país después del golpe de 1953.

El príncipe Muhammad Ali fue criado y educado entre Europa y Marruecos, asistiendo al Institut Le Rosey en Suiza. Trabaja en bienes raíces en París.

También pasa tiempo en Egipto, especialmente desde que el estado egipcio reconoce el patrimonio histórico de la dinastía Muhammad Ali. 

Mohamed Ali tiene una hermana, Fawzia Latifa, nacida en Mónaco el 12 de febrero de 1982, y un hermano, Fakhr-Eddin, nacido en Rabat, Marruecos, el 25 de agosto de 1987.

Matrimonio y descendencia 
Mientras estaba de vacaciones en Estambul, el Príncipe Muhammad Ali asistió a la boda del príncipe Rodolfo de Liechtenstein con Tılsım Tanberk el 20 de abril de 2012. Allí conoció a la Princesa Noal de Afganistán, hija del Príncipe Muhammed Daoud Pashtunyar Khan y nieta del rey Zahir Shah de Afganistán. El compromiso de la pareja se anunció el 27 de abril de 2013.

Su boda se celebró el 30 de agosto de 2013 en el antiguo Palacio Çırağan de Estambul, en presencia de Fuad II. Miembros de ambas familias y sus amigos asistieron a la boda y las festividades, y también fueron invitados representantes de las familias reales de Europa y Medio Oriente, así como muchos dignatarios egipcios.

De esta unión nacieron dos hijos el 12 de enero de 2017, gemelos, quienes ostentan el título de Alteza Real

 Fouad Zaher Hassan, Príncipe de Egipto. Sus nombres fueron elegidos en honor a su abuelo, el rey Fouad II de Egipto, su bisabuelo, el rey Zaher Shah de Afganistán, y el rey Hassan II de Marruecos.
 Farah-Noor, princesa de Egipto..

Títulos y estilos 

 5 de febrero de 1979 - presente: Su Alteza Real el Príncipe Muhammad Ali de Egipto, Príncipe de Sa'id (título de pretensión y cortesía ).

Honores dinásticos 

    Collar de la Orden de Muhammad Ali (Casa Real de Egipto, 2013).

Ancestros

Referencias 

Egipto
Nacidos en El Cairo